Harold Stephens est un nom pouvant désigner:

 (1886-1955), juge américain du District de Columbia
 (1926-2021), auteur américain
 (né en 1938), joueur américain de football américain

Voir aussi

Stephens, Harold